Die Russische Badminton-Superliga 2013 bestand aus zwei Vorrunden und einem Superfinale, welches Primorye Vladivostok für sich entscheiden konnte.

Endstand
1. Primorje Wladiwostok
2. ZSKA Moskau
3. Favorit Ramenskoje
4. SchWSM Ismailowo Moskau
5. BK Gattschina
6. Chimki-Fors
7. BK FINEC St. Petersburg
8. ASB Metallurg Tscheljabinsk

Weblinks
http://www.badm.ru/news/pressrelises/1912

Superliga 2013
Badminton 2013
Badminton 2012